«The Sea» () — п'ятий студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 2 вересня 2011.

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Альбоми Red Girl Records